Хайме Соспедра Жулиа (; 5 ноября 1913, Сан-Бой-де-Льобрегат — 31 июля 1990, Санта-Колома-де-Сервельо) — испанский футболист. Известен своими выступлениями за «Барселону».

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Командные 
 Чемпион Испании (1): 1944/45
 Обладатель Кубка Испании (1): 1942
 Обладатель Золотого кубка Аргентины (1): 1945

Ссылки 
Профиль игрока на BDFutbol

Футболисты Испании
Игроки ФК «Барселона»